Deiscência pode referir-se a:

Deiscência (medicina) - reabertura de uma ferida previamente fechada.

Deiscência (botânica) - abertura espontânea, por maturidade, de estruturas de uma planta, como fruto ou esporângio.

Desambiguação